Kaschan steht für:

 Kaschan (Stadt), eine Stadt (und einen Verwaltungsbezirk) in Iran
 Kaschan (Teppich), eine Perserteppichart
 Kaschan (Murgab), ein linker Nebenfluss des Murgab in Afghanistan und Turkmenistan
 Kaschan (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Isfahan im Iran

Kaschan ist der Familienname folgender Personen:

 Berit Kaschan (* 1985), estnische Dichterin und Literaturwissenschaftlerin